Setia — рід мікроскопічних морських равликів, мікромолюсків з родини Rissoidae.

Види 
Рід містить такі види:
 Setia aartseni (Verduin, 1984)
 Setia alboranensis Peñas & Rolán, 2006
 Setia amabilis (Locard, 1886)
 Setia ambigua (Brugnone, 1873)
 Setia anselmoi (van Aartsen & Engl, 1999)
 Setia antipolitana (van der Linden & Wagner, 1987)
 Setia bruggeni (Verduin, 1984)
 Setia fusca (Philippi, 1841)
 Setia gittenbergeri (Verduin, 1984)
 Setia impolite Rolán & Hernández, 2006
 Setia jansseni (Verduin, 1984)
 Setia kuiperi (Verduin, 1984)
 Setia lacourti (Verduin, 1984)
 Setia latior (Mighels & Adams, 1842)
 Setia levantina Bogi & Galil, 2007
 Setia lidyae Verduin, 1988
 Setia maculata (Monterosato, 1869)
 Setia miae Verduin, 1988
 Setia microbia Hoenselaar & Hoenselaar, 1991
 Setia nicolae Segers, Swinnen & De Prins, 2009
 Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848)
 Setia quisquiliarum (Watson, 1886)
 Setia scillae (Aradas & Benoit, 1876)
 Setia slikorum (Verduin, 1984)
 Setia subvaricosa Gofas, 1990
 Setia turriculata Monterosato, 1884
 Setia ugesae Verduin, 1988
 Setia valvatoides (Milaschewitsch, 1909)

Посилання 

Hypsogastropoda